Гржимали () — род чешских музыкантов:

 Войтех Гржимали (старший) (1809—1880) — органист.
 Его дети:
 Мария Гржимали (1839—1921) — певица и музыкальный педагог.
 Анна Гржимали (1841—1897) — певица.
 Войтех Гржимали (младший) (1842—1908) — скрипач, композитор, дирижёр.
 Ян (Иван Войтехович) Гржимали (1844—1915) — чешско-российский скрипач и музыкальный педагог.
 Яромир Гржимали (1845—1905) — виолончелист.
 Богуслав Гржимали (1848—1894) — скрипач и дирижёр.
 Отакар Гржимали (1883—1945) — сын Войтеха Гржимали-младшего, композитор и дирижёр.